Wiesing steht für: 

 Wiesing, Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol
 Schloss Wiesing in Roding, Bayern

Gemeindeteile in Bayern:
 Wiesing (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau
 Wiesing (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg
 Wiesing (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting
 Wiesing (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham
 Wiesing (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Wiesing (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn
 Wiesing (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen
 Wiesing (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn

Gemeindeteile in Österreich:
 Wiesing (Gemeinde Herzogenburg), Ortsteil von Herzogenburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Wiesing (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Kallham), Ortsteil der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Schalchen), Ortschaft der Gemeinde Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Wiesing (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Wiesing (Gemeinde Brixlegg), Ort bei Brixlegg, Bezirk Kufstein, Tirol

Wiesing ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Wiesing, Pseudonym von Johann Wöhr (1842–1896), österreichischer Geistlicher, Politiker und Schriftsteller
 Lambert Wiesing (* 1963), deutscher Philosoph
 Urban Wiesing (* 1958), deutscher Medizinhistoriker und Medizinethiker

Siehe auch:
 Wiesinger
 Wising